Шевче́нка —  село в Україні,  Чернігівській області, Борзнянському районі. Орган місцевого самоврядування - Прохорівська сільська рада.

Посилання 

Погода в селі  

Села Чернігівської області
Населені пункти, названі на честь Тараса Шевченка
Населені пункти Ніжинського району